Сортиро́вочная — название многих железнодорожных станций и платформ на станциях, осуществляющих сортировку составов.

 Сортировочная — остановочный пункт в Москве.
 Сортировочная — остановочный пункт в Санкт-Петербурге, рядом находится Сортировочная-Московская улица, также см. Витебская Сортировочная улица.
 Люблино-Сортировочная
 Москва-Сортировочная
 Пермь-Сортировочная
 Туапсе-Сортировочная

См. также 
 Сортировочный
 Сортировочная станция
 Сортировочная горка
 Сортировочная улица
 Алгоритм сортировочной станции
 Служебная:Указатель_по_началу_названия/Сортировочная